Pleuron Nova fou una ciutat d'Etòlia al peu de les muntanyes Aracynthus. Fou fundada abans del 230 aC pels habitants de la ciutat de Pleuron (llavors esdevinguda Pleuron Vella). Fou membre de la Lliga Aquea i el 146 aC va demanar a Roma ser-ne separada.

Correspon probablement a les ruïnes anomenades moderna Kastron tês Kurias Eirênês, (Castell de la senyora Irene) no molt lluny de Misolonghi, o bé, una mica més al sud, a Ghyfto-kastro, on també hi ha algunes ruïnes.

Referències 

Ciutats d'Etòlia